Quinindé, également connue comme Rosa Zárate, est une ville de  habitants dans la province d'Esmeraldas en Équateur, et chef-lieu du canton du même nom.

Histoire

Notes et références 

Ville en Équateur